La categoria 52 kg è stata la seconda categoria femminile di peso ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 7 agosto 2016 e vi hanno partecipato 22 atlete.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti 

F052